«Любовь и страсть» () — фильм классика эротического кино, режиссёра Тинто Брасса. Эта эротическая драма была снята в красивейших местах Италии: на Капри, в Казерте, Атрани и Амальфи. Главные роли исполнили Никола Уоррен, Энди Дж. Форест, Франческа Деллера и Луиджи Лаэцца. Премьера фильма состоялась в Италии 25 февраля 1987 года.

Сюжет 

Главные герои фильма — американская супружеская пара Дженнифер и Фред, живущая в Италии. Они встретили друг друга после Второй мировой войны и поженились. У них растёт молодой сын, но отношения у самих супругов не ладятся, и они готовы к новым любовным приключениям.

Во время войны Дженнифер была влюблена в молодого итальянца Чиро, который был красив, весел и беззаботен. Но о семейной жизни они тогда не думали — они были из разных социальных слоёв. Фред во время войны работал в ЮНЕСКО и был знаком с красавицей-итальянкой, которая была обольстительной и чувственной. Они проводили время друг с другом, занимались любовью и не думали о будущем.

Теперь, когда у Дженнифер и Фреда разлад, они вспоминают о своих прошлых любимых и решают с ними встретиться. Фред находит свою бывшую возлюбленную Розу — сейчас она работает проституткой. Дженнифер же не может забыть красавца Чиро. Она тоже находит его — он теперь сутенёр.

Проходит время. После небольшого развлечения, когда любовная страсть удовлетворена и отдана дань памяти юности, неверная любовная пара снова воссоединяется — Фред и Дженнифер возвращаются друг к другу. Опыт любовных приключений пошёл и мужу, и жене на пользу — они освежили свои отношения и приобрели новый сексуальный опыт.

В ролях 
 Главные роли
 Никола Уоррен — Дженнифер
 Энди Дж. Форест — Фред, муж Дженнифер
 Франческа Деллера — Роза, любовница Фреда
 Луиджи Лаэцца — Чиро, любовник Дженнифер
 Венантино Венантини — Альфредо
 Витторио Каприоли — Дон Винченцо
 Джузеппе Пинезе — Пино Пинезе
 Второстепенные роли
 Доди Москати
 Изабелла Бьягини
 Осириде Певарелло
 Джозефине ван Ас
 Камилло Марини
 Лулу
 Беа
 Маттео
 Лайла Пелозо
 Тинто Брасс (нет в титрах)

Другие названия 
 Capriccio
 Love and Passion
 Capri Remembered

Примечания

Ссылки 
 
 
 Информация и кадры из фильма на официальном сайте Тинто Брасса (итал.)

Эротические фильмы Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Тинто Брасса
Фильмы Италии 1987 года